Accreditation Service for International Colleges
 Acid-sensing ion channel (ASICs) — Кислото-чувствительные ионные каналы
 Air and Space Interoperability Council (ASIC) — Совет по интероперабельности воздушных и космических войск
 Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) — Интегральная схема специального назначения
 Associated Signature Containers (ASiC)
 Australian Securities and Investments Commission (ASIC) — Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям
 Aviation Security Identification Card